Игорёк — имя:

 Игорёк — уменьшительная форма имени Игорь.
 Игорёк — российский музыкант и певец (полное имя — Игорь Анатольевич Сорокин).